Claude Quétel (1939-), historien français ;
 Mathieu Quétel (1966-), chef d'entreprise et homme politique français

Homonymie de patronyme
Patronyme normand